Зорін Андрій Микитович (1933—2003) — український вчений-гірник, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
 Зорін Валентин Сергійович (1925—2016) — радянський і російський політолог, історик-американист, телеведучий, журналіст, політичний оглядач Центрального телебачення і Всесоюзного радіо. Доктор історичних наук (1963).
 Зорін Валеріан Олександрович (1902—1986) — радянський дипломат і державний діяч.
 Зорін Гнат Тимофійович — ерзянський оповідач.
 Зорін Денис Ігорович (1991—2022) — російський військовик, старший лейтенант ЗР РФ. Герой Росії. Ліквідований під час вторгення до України.
 Зорін Леонід Генріхович (справжнє прізвище Зальцман; нар. 1924, Баку) — російський радянський письменник, поет, перекладач, драматург і сценарист.
 Зорін Олег Геннадійович (1951) — український кінооператор.
 Зорін Олексій Михайлович (1899—1937) — радянський залізничник українського походження, начальник Південної (1934) та Південно-Західної залізниці (1934–1936).
 Зорін Сергій:
 Зорін Сергій Іванович (1911—1954) — учасник Другої світової війни, старшина, Герой Радянського Союзу.
 Зорін Сергій Семенович (1890—1937) — радянський партійний і державний діяч, кандидат у члени ЦК РКП (б) (1924—1925).

Жінки
 Зоріна Олександра Олександрівна (22.03.1947, м. Турка, нині Львів. обл. — 12.06.2009, Київ) — український живописець. Член НСХУ (1989).
 Зоріна Олександра Сергіївна — українська журналістка, доцент кафедри періодичної преси Інституту журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка. Кандидат філософських наук.
 Зоріна Олена Ярославівна (1938) — український сценарист, режисер, кінознавець.

Примітки 

російські прізвища